Марк Понтий Лелиан (Marcus Pontius Laelianus) — римский политический деятель второй половины II века. 
 Марк Понтий Лелиан Ларций Сабин — римский консул-суффект 144 года и военачальник.